Снеги́рь:

 Снегирь () — певчая птица.

Также может означать:

 «Снегирь» — советский мультипликационный фильм 1983 года.
 «Снегирь» — российский фильм 2023 года.

См. также 
 Снегири (значения)
 Снигирь